

Osoby 
 Grzegorz Schreiber (ur. 1961) – polski polityk, poseł na Sejm RP, marszałek województwa łódzkiego, ojciec Łukasza
 Heinz Schreiber (ur. 1942) – niemiecki polityk, samorządowiec i nauczyciel, parlamentarzysta krajowy, poseł do Parlamentu Europejskiego II kadencji
 Hermann Schreiber (1882–1954) – doktor filozofii, rabin, publicysta
 Łukasz Schreiber (ur. 1987) – polski polityk, poseł na Sejm RP, sekretarz stanu, syn Grzegorza
 Rudolf Schreiber (1906–1940) – kapitan dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Szymon Schreiber (1820–1883) – polski rabin
 Walther Schreiber – niemiecki polityk

Inne znaczenia 
 Schreiber – firma produkująca fagoty
 Schreiber – miasto w Kanadzie
 Walther-Schreiber-Platz – stacja metra w Berlinie

Zobacz też 
 Szrajber